Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 2019 war ein Tenniswettbewerb in Lima.

Teilnehmerfeld 
Vorgesehen war ein 32er-Feld. Der Gastgeber Peru durfte drei Spielerinnen stellen. Direkt qualifiziert waren die Finalistinnen der Südamerikaspiele 2018 und der Zentralamerika- und Karibikspiele 2018. Die beiden letzteren Mónica Puig und Mariana Duque Mariño (die Titelverteidigerin hatte inzwischen ihre Karriere beendet) nahmen aber nicht teil. Die übrigen Teilnehmerinnen wurden nach der WTA-Weltrangliste und der Rangliste der ITF World Tennis Tour ausgewählt, wobei jedes Land höchstens drei Spielerinnen stellen durfte. Dazu gab es noch drei Wildcards, mit der Absicht, interessierten Ländern überhaupt die Teilnahme wenigstens einer Spielerin zu ermöglichen (in diesem Fall Bolivien und Grenada) oder um ein Doppel zu ermöglichen. Die qualifizierte Chilenin Alexa Guarachi nahm am Einzelwettbewerb nicht teil, wodurch sich die Zahl der Teilnehmerinnen auf 31 reduzierte.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Turnierplan (PDF-Datei) auf https://wrsd.lima2019.pe/

Einzelnachweise 

Tennisturnier 2019
2019 Dameneinzel
Tennisturnier in Lima